Afrotritermus natalicus — вид паразитических наездников рода Afrotritermus из семейства Braconidae (Exothecinae). Африка: ЮАР (Cape Prov., Cape Peninsula, Hout Bay, Skoorsteenkop).

Описание 
Длина тела самок от 1,3 до 1,8 мм, длина переднего крыла от 1,2 до 1,6 мм. Основная окраска красновато-коричневая. От близкого вида Afrotritermus capensis отличается морщинистым лбом, узким в основании первым тергитом. Нижнечелюстные щупики 5-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 3 сегментов. Усики состоят из 17—20 члеников. Птеростигма коричневая. Предположительно, как и близкие виды, идиобионтные эктопаразитоиды личинок насекомых. Вид был впервые описан в 1995 году российским гименоптерологом Сергеем Белокобыльским (ЗИН РАН, Санкт-Петербург, Россия).

См. также 
 Cryptodoryctes turneri

Примечания

Литература 
 Belokobylskij & Maeto 2009: Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae) of Japan. Volume 1. — Natura optima dux Foundation, Warszawa, 2009: 1—806.
 
 Тобиас В. И. Подсем. Doryctinae. //

Ссылки 
 Australian Faunal Directory — Braconidae.

Бракониды
Животные, описанные в 1995 году
Насекомые Африки
Эндемики ЮАР